Чемпионат Азии по велоспорту () — ежегодное континентальное соревнование велосипедистов стран Азии, проводившееся с 1963 по 2016 годы Азиатской конфедерацией велоспорта (). Оно включало в себя состязания как в шоссейных, так и в трековых гонках. С 2017 года соревнования по шоссейным и трековым дисциплинам разделены на два отдельных чемпионата.

История 
В сентябре 2014 года руководящий комитет Азиатской конфедерации велоспорта принял решение (впоследствии одобренное Конгрессом конфедерации в январе 2016 года) разделить, начиная с 2017 года, соревнования по шоссейным и трековым велогонкам на два отдельных чемпионата: чемпионат Азии по шоссейному велоспорту и чемпионат Азии по трековому велоспорту. Они должны проходить в разных странах и в разные месяцы одного года.

Данное решение было принято, чтобы дать возможность странам, где нет велотреков, принимать соревнования на шоссе и тем самым продвигать велоспорт.

Чемпионаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ACC. 

Чемпионаты Азии по велоспорту